|-
| 175901 - || || 7 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175902 - || || 19 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175903 - || || 29 de desembre de 1999 || EverStaR || EverStaR
|-
| 175904 - || || 27 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175905 - || || 31 de desembre de 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175906 - || || 31 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175907 - || || 3 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175908 - || || 5 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175909 - || || 4 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175910 - || || 3 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175911 - || || 3 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175912 - || || 6 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175913 - || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175914 - || || 27 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175915 - || || 2 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175916 - || || 2 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175917 - || || 1 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175918 - || || 2 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175919 - || || 7 de febrer de 2000 || Catalina || CSS
|-
| 175920 - || || 5 de febrer de 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 175921 - || || 16 de febrer de 2000 || Catalina || CSS
|-
| 175922 - || || 27 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175923 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175924 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175925 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175926 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175927 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175928 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175929 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175930 - || || 27 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175931 - || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175932 - || || 25 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175933 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175934 - || || 9 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175935 - || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175936 - || || 10 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175937 - || || 11 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175938 - || || 11 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175939 - || || 11 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175940 - || || 3 de març de 2000 || Catalina || CSS
|-
| 175941 - || || 27 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175942 - || || 29 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175943 - || || 2 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175944 - || || 3 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175945 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175946 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175947 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175948 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175949 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175950 - || || 7 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175951 - || || 7 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175952 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175953 - || || 3 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175954 - || || 5 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175955 - || || 27 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175956 - || || 25 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175957 - || || 25 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175958 - || || 28 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175959 - || || 30 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175960 - || || 30 d'abril de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 175961 - || || 2 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175962 - || || 7 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175963 - || || 4 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175964 - || || 5 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175965 - || || 7 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175966 - || || 28 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175967 - || || 27 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175968 - || || 5 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175969 - || || 7 de juny de 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 175970 - || || 1 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175971 - || || 1 de juny de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175972 - || || 7 de juny de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175973 - || || 5 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175974 - || || 5 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175975 - || || 24 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175976 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175977 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175978 - || || 1 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175979 - || || 5 d'agost de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 175980 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175981 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175982 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175983 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175984 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175985 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175986 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175987 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175988 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175989 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175990 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175991 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175992 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175993 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175994 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175995 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175996 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175997 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175998 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175999 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176000 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5